Hazard kan syfta på:

 Hazard, Kentucky – en stad i Perry County i delstaten Kentucky, USA
 Hazard Rock – en ö i Antarktis
 Oliver Hazard Perry-klass – en fregattklass namngiven efter flottiljamiral Oliver Hazard Perry
 Hazard (låt av Richard Marx) – en låt på albumet Rush Street av Richard Marx från 1991

Personer
 Eden Hazard (1991–), en belgisk fotbollsspelare
 Oliver Hazard Perry Morton (1823–1877), en amerikansk republikansk politiker
 Paul Hazard (1878–1944), en fransk litteraturhistoriker
 Thorgan Hazard (1993–), en belgisk fotbollsspelare

Se även
 Hazard Bay – flera
 Hazard Creek – flera
 Hazard Glacier – flera
 Hazard Island – flera
 Hazard Point – flera
 Hasard